Ett tangentialplan eller tangentplan till en yta är det plan som innehåller alla tangenter som går genom tangeringspunkten. Tangentialplanet är ett normalplan till ytans normal.

Se även
Tangentrum

Geometri
Ytor